Shirley Bloomer e Darlene Hard hanno battuto in finale  Yola Ramírez e Rosie Reyes 7-5, 4-6, 7-5.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1957